SMS „Panther” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty:
 SMS „Panther” – austro-węgierski krążownik torpedowy typu Panther z końca XIX wieku
 SMS „Panther” – niemiecka kanonierka typu Iltis z początku XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich